Скотни́ца () — населённые пункты в Польше.

 Просна (Западно-Поморское воеводство) – село в Грыфинском повяте Западно-Поморского воеводства.
 Скотница (Опольское воеводство) – село в Олесненском повяте Опольского воеводства.